Kaple Ecce homo může znamenat:

 Kaple Ecce homo (Karlovy Vary, 1897) – kaple v Karlových Varech,
 Kaple Ecce homo (Karlovy Vary, 1900) – kaple v Karlových Varech.

Externí odkazy